Polska Akcja Humanitarna (, w akronimie: PHA) - organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej,
 Potencjalnie niebezpieczne asteroidy (, w skrócie: PHA) - planetoidy poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi.